Abdou Traoré (1988), Malinees voetballer
 Adama Traoré (1990), Ivoriaans voetballer
 Adama Traoré (1995), Malinees voetballer
 Adama Traoré (1996), Spaans-Malinees voetballer
 Alain Traoré (1988), Burkinees voetballer
 Aminata Traoré (1942), Malinees schrijfster, politicus en activiste
 Apolline Traoré (1976), Burkinees filmmaakster
 Armand Traoré (1989), Frans voetballer
 Augustin Traoré (1955), Malinees bisschop
 Bakaye Traoré (1985), Malinees voetballer
 Bertrand Traoré (1995), Burkinees voetballer
 Boubacar Traoré (1942), Malinees zanger en gitarist
 Demba Traoré (1982), Zweeds voetballer
 Dioncounda Traoré (1942), Malinees politicus en president
 Djimi Traoré (1980), Malinees-Frans voetballer
 Hamari Traoré (1992), Malinees-Frans voetballer
 Ibrahima Traoré (1988), Guinees voetballer
 Ismaël Traoré (1986), Frans-Ivoriaans voetballer
 Issa Traoré de Brahima (1962), Burkinees filmmaker
 Lamine Traoré (1982), Burkinees voetballer
 Lacina Traoré (1990), Ivoriaans voetballer
 Lassina Traoré (2001), Burkinees voetballer
 Mahamane Traoré (1988), Malinees voetballer
 Mody Traoré (1980), Frans voetballer
 Moussa Traoré (1936–2020), Malinees militair, politicus en president
 Moussa Traoré (1990), Ivoriaans-Burkinees voetballer
 Rokia Traoré (1974), Malinees zangeres en gitariste
 Sammy Traoré (1976), Malinees-Frans voetballer
 Sékou Traoré (1962), Burkinees filmmaker
 Stade Babemba Traoré, voetbalstadion in Sikasso (Mali)

Achternaam